František Kopřiva ist der Name folgender Personen:

* František Kopřiva (Ringer) (* 1892; † unbekannt), böhmischer bzw. tschechoslowakischer Ringer 
 František Kopřiva (Fußballspieler) (1901–1962), tschechoslowakischer Fußballspieler